Mainer puede referirse a:
José Carlos Mainer, historiador de la literatura español.
Óscar Mainer, jugador de balonmano español.
 Martin Mainer (nacido en 1959), profesor y artista checo.
 Wade Mainer (nacido en 1907), cantante e intérprete de banjo estadounidense.
 Mainer, el genitivo de Maine en idioma inglés.